Marchal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Marchal (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Marchal (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar